Ramsen ist der Name folgender Orte:

 Ramsen (Aixheim), Wüstung im Landkreis Tuttlingen in Baden-Württemberg
 Ramsen (Inzell), Ortsteil der Gemeinde Inzell, Landkreis Traunstein, Bayern
 Ramsen (Pfalz), Gemeinde im Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Ramsen (Rot), Ortsteil der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Ramsen SH, Gemeinde im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Ramsen (Wrexen), Wüstung im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg
 ein Ortsteil der Gemeinde Herisau, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 eine frühere preußische Landgemeinde im Kreis Königsberg, heute Teil von Saretschnoje (Kaliningrad, Bagrationowsk), Russland

Siehe auch:
 Ramsenburg